Classe N° 1 (chasseur auxiliaire de sous-marin)
 Classe N° 1 (chasseur de sous-marin)
 Classe N° 1 (dragueur de mines)
 Classe N° 1 (mouilleur de mines auxiliaire)